дю Шателье, Арман (Armand René du Châtellier; 1797—1885) — французский историк и экономист, отец Поля.
 дю Шателье, Поль (Paul du Chatellier; 1833—1911) — французский историк, создававший Музей национальной археологии; сын Армана.

См. также 
 Ле-Шателье